Henryk Ostrowski (1895-1936) – oficer piechoty Wojska Polskiego
 Henryk Ostrowski (ur. 1906) – oficer artylerii Wojska Polskiego
 Henryk Ostrowski (1919-1995) – harcmistrz, żołnierz AK
 Henryk Ostrowski (1960–2021) – rolnik, polityk, poseł